Олег Обухов:
 Обухов, Олег Александрович (1923—2016) — советский хирург, народный врач СССР, заслуженный врач РСФСР.
 Обухов, Олег Сергеевич (род. 1978) — телеведущий канала «Россия» ВГТРК, экономист, обозреватель.